Milan Milanović ist der Name folgender Personen:

* Milan Milanović (Fußballspieler, 1963) (* 1963), serbischer Fußballspieler und -trainer
 Milan Milanović (Fußballspieler, 1991) (* 1991), serbischer Fußballspieler